Гней Домиций Ахенобарб (Червенобрад) (; * 11 декември 17 пр.н.е.; † януари 40 г.) e политик на Римската империя и баща на император Нерон, първи мъж на Агрипина Младша и бивш консул.

Биография 

Роден е на 11 декември 17 г. пр.н.е. в Рим. Произлиза от клон Ахенобарб на фамилията Домиции. Син е на Луций Домиций Ахенобарб (консул 16 пр.н.е.) и Антония Старша, дъщеря на Марк Антоний и Октавия Младша, племенница на Октавиан Август.

Като млад служи в групата на втория му братовчед Гай Цезар, най-възрастният син на Марк Випсаний Агрипа от третата му жена, Юлия Старша, в Изтока. През 28 г. император Тиберий го жени за Агрипина, дъщерята на Германик. През 37 г. му се ражда син Луций Домиций Ахенобарб, по-късният Нерон.

През 32 г. Домиций е цялата година консул ordinarius.

Не се ползва с добра репутация. Обвинен е в съпружеска измяна и убийство и също така в сексуални връзки със сестра си. Едва успява да се спаси от екзекуция. Умира от отоци (едема).

През 55 г. Нерон му поставя статуя.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Източници 
 W. Smith, Ahenobarbus (10), Gnaeus Ahenobarbus , Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, v. 1, p. 86
 Светоний, Nero 5, 6
 Тацит, Annales iv. 75, vi. 1, 47, xii. 64

Имперски римски консули
Домиции
Юлиево-Клавдиева династия